Tatarevići, naselje kod Prijedora
 Tatarevići (Foča, BiH)